Łowkowice bezeichnet zwei Dörfer in Polen;

 in der Wojewodschaft Opole, Gemeinde Strzeleczki, siehe Lobkowitz (Klein Strehlitz)
 in der Wojewodschaft Opole, Gemeinde Kluczbork, siehe Łowkowice (Kluczbork)